Саково — название населённых пунктов в России:

 Саково — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Саково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Саково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Саково — деревня в Спировском муниципальном округе Тверской области.